

Astronomia 
 8171 Stauffenberg – asteroide della fascia principale

Famiglie 
 Stauffenberg – antica e nobile famiglia tedesca

Persone 
 Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg – militare tedesco
 Claus Schenk von Stauffenberg – militare tedesco legato all'attentato a Hitler del 20 luglio 1944
 Franz-Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg – politico e procuratore tedesco
 Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg – vescovo cattolico tedesco
 Melitta Schenk Gräfin von Stauffenberg – aviatrice e ingegnera tedesca
 Nina von Stauffenberg – moglie del colonnello Claus Schenk von Stauffenberg

Altro 
 Stauffenberg - Attentato a Hitler – film storico del 2004 diretto da Jo Baier
 Stauffenbergstraße – via di Berlino